Андрю́хин (женский вариант фамилии — Андрю́хина) — русская фамилия. Образована от производной формы крестильного имени — Андрей.

Известные носители

Мужчины 
 
 Андрюхин, Владимир Николаевич (1950—2016) — российский тренер по пауэрлифтингу, заслуженный тренер России.
 Андрюхин, Дмитрий Никитович (1899—1976) — председатель ЦК профсоюза рабочих огнеупорной промышленности СССР.
 Андрюхин, Дмитрий Яковлевич (1904—?) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии.
 Андрюхин, Игорь Анатольевич (род. 1964) — российский художник, скульптор, художник по металлу, кузнец, график, реставратор.
 Андрюхин, Илья Прохорович (1910—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Андрюхин, Михаил Владимирович (род. 1970) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).
 Андрюхин, Николай Петрович (1922—после 1985) — советский мастер-электрик, лауреат Ленинской премии.
 Андрюхин, Фёдор Александрович (род. 1997) — молдавский и российский футболист.

Женщины 
 Андрюхина, Мария Фёдоровна (1916—после 1973) — стерженщица, Герой Социалистического Труда.